Tournoi de tennis de Houston (1970-1995), tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA.
 Tournoi de tennis US Clay Court (1969- ), tournoi de tennis masculin du circuit professionnel ATP.